Burmazi (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH
 Burmazi (Berkovići, BiH), naseljeno mjesto u općini Berkovići, BiH